Aujourd'hui, il existe plusieurs types de techniques pour les compas électroniques : fluxgate, magnéto-résistif, magnéto-inductif

Fluxgate 

Le type le plus commun pour les systèmes de navigation est le fluxgate.
Le fluxgate consiste en un jeu de bobines enroulées autour d'une barre ferromagnétique. Associé à un circuit d'excitation ce détecteur est capable de mesurer des champs magnétiques inférieurs à .
Le fluxgate permet d'avoir une mesure du champ magnétique terrestre pour un faible coût mais il a tendance à être volumineux, quelque peu fragile et a un temps de réponse relativement long. Ce temps de réponse peut être de  ce qui n'est pas admissible sur des systèmes de déplacement rapide.

Magnéto-résistif 

Un autre type est le capteur magnéto-résistif (MR). Ce détecteur est composé de fines couches de permalloy dont la résistance électrique varie avec une variation du champ magnétique appliqué. Ce capteur qui n'est sensible que suivant un axe peut être placé dans un circuit intégré. Les derniers progrès sur ces détecteurs ont permis d'obtenir des sensibilités inférieures à  avec un temps de réponse inférieur à la microseconde, le tout dans un circuit CMS donc de taille très réduite. Ces composants peuvent ainsi faire jusqu'à  par seconde dans des véhicules en mouvement.

Magnéto-inductif

Différents types de mesure 

Il y a plusieurs types de boussoles utilisées pour les systèmes de navigation. Il existe entre autres la boussole donnant les points cardinaux et les quatre points intercardinaux et la boussole donnant une mesure au degré près.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Magnétomètre

Instrument de navigation
Navigation aérienne
Navigation maritime
Vocabulaire maritime
Instrument de navigation maritime
Instrument de navigation aérienne